Daloti – abitanti di Montegualtieri
Daloti – abitanti di Santa Maria (Cermignano)